Сухобо́ков — фамилия. Известные носители:

 Сухобоков, Владимир Леонидович (1910—1973) — советский кинорежиссёр, театральный педагог и монтажёр.
 Сухобоков, Олег Васильевич (1937—2008) — советский и украинский археолог, учёный-славист.

См. также 
 Сухобок